Kikuchi kan syfta på:

Kikuchi, Kumamoto - en stad i Kumamoto prefektur, Japan

Naoya Kikuchi - en japansk fotbollsspelare
Rinko Kikuchi - en japansk skådespelare
Shinkichi Kikuchi - en japansk fotbollsspelare